El término Chassy puede referirse a:

 Chassy, comuna francesa del departamento de Cher.
 Chassy, comuna francesa del departamento de Saona y Loira.
 Chassy, comuna francesa del departamento de Yonne.